Ел Алпујеке има више значења:

 Ел Алпујеке (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Алпујеке (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику